Existuje více památek označených Pomník padlým 1. světové války nebo Pomník padlým v 1. světové válce: 
 Pomník padlým 1. světové války (Bratislava): Bratislava (městská část Staré Město,  Slovensko (z roku 1920).
 Pomník padlým v 1. světové válce (Dívčí Hrad): Bruntál, Moravskoslezský kraj.
 Pomník padlým v 1. světové válce (Heřmaň): okres České Budějovice, Jihočeský kraj (z roku 1921).
 Pomník padlým v 1. světové válce (Plotiště nad Labem): Hradec Králové (místní část Plotiště nad Labem v  severozápadní části města), Královéhradecký kraj (z roku 1922).
 Pomník padlým v 1. světové válce (Pouchov): Hradec Králové (místní část Pouchov, Královéhradecký kraj (z roku 1923).

možná hledáte také
 Pomník padlých v I. světové válce (Dvory): okres Nymburk, Středočeský kraj (z roku 1922).
 Pomník padlých v I. světové válce (Lysá nad Labem): okres Nymburk, Středočeský kraj (z roku 1923).
 Pomník padlých v I. světové válce (Osice): okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj (z roku 1932).

nebo hledáte také
 Pomník padlým 1. a 2. světové války (Lamač): Bratislava (městská část Lamač, Slovensko (z roku 1928).
 Pomník padlým 1. a 2. světové války (Ovčáry): okres Kolín, Středočeský kraj (z roku 1923).

Rozcestníky - místopisné jméno